Pomník Petra Velikého je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Petra Velikého (Karlovy Vary) – busta Petra Velikého na Petrově výšině
 Pomník Petra Velikého (Moskva) – na soutoku řeky Moskvy a vodního kanálu proti parku umění Muzeon (96 m vysoký)
 Pomník Petra Velikého (Petrohrad) – jezdecká socha
 Pomník Petra Velikého (Teplice) – busta Petra I. u Císařských lázní